Колонија Нуева Есперанза има више значења:

 Колонија Нуева Есперанза (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Нуева Есперанза (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Нуева Есперанза (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Нуева Есперанза (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Нуева Есперанза (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику